Oak Valley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Oak Valley (New Jersey)
Oak Valley (Texas)